Дискография американского певца Адама Ламберта состоит из четырëх студийных альбомов, одного цифрового альбома, пятнадцати синглов и девяти клипов.

После выигрыша второго места в American Idol, Ламберт выпустил демоальбом песни, записанной перед American Idol. Альбом Take One был выпущен 17 ноября 2009 через Rufftown Recordings. Он дебютировал и достиг пика в Billboard 200 на #72, и на сегодняшний день был распродан 40,000 копиями в США. Главный альбом Ламберта For Your Entertainment был выпущен через неделю после Take One 23 ноября 2009 через RCA Records. На нём присутствует главная песня из фильма 2012, она также доступна на саундтреке фильма. На сегодняшний день альбом был сертифицирован как Платиновый в Канаде, Золотой в Новой Зеландии, и распродан 1,000,000 копиями в США.

Официальный сингл с альбома, трек с одноимённым названием -«For Your Entertainment» был выпущен потом. Песня провалилась в сокрушительном ударе по Billboard в чарте Hot 100, попав в него на #61. Однако она стала синглом в топ-5 в чарте Hot Dance Club Songs и была больше успешна в международном масштабе — став синглом в топ-10 и в Новой Зеландии и в Финляндии. Песня также была сертифицирована Платиновой в Канаде. Следующий выпущенный сингл «Whataya Want from Me» стал синглом, достигшим наивысшего пика в чарте с альбома Ламберта самым успешым синглом Ламберта к настоящему времени на #10 в Billboard Hot 100, и получил некоторый международный успех.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Сборники

Концертные альбомы

Синглы

Другие песни в чарте

Клипы

Примечания 

Ламберт, Адам
Адам Ламберт
Ламберт, Адам